Arto Sakari Ruotanen, finski hokejist, * 11. april 1961, Pyhäjärvi, Finska.

Ruotanen je v finski ligi igral pet sezon za klub Kärpät Oulu, večji del kariere pa je igral v švedski ligi, za klube HV 71, Rögle BK, IF Troja Ljungby in Nittorps IK. Ob tem je bil eno sezono tudi član kluba Berlin Capitals v nemški ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil prav tako dobitnik ene srebrne medalje. Leta 2003 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 78/79
|
| 18
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 6
| 11
| 17
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 87/88
|
| 37
| 5
| 15
| 20
|
| 38
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 8
| 24
| 32
|
| 36
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 4
| 11
| 15
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 33
| 5
| 7
| 12
|
| 24
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 2
| 19
| 21
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 92/93
|
| 24
| 3
| 3
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 31
| 1
| 7
| 8
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 19
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 18
| 3
| 8
| 11
|
| 24
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 21
| 1
| 5
| 6
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 4
| 9
| 13
|
| 4
|
| 12
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 40
| 2
| 12
| 14
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nittorps IK
| Švedska 3. liga
| 97/98
|
| 32
| 4
| 13
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 569
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 179
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti HV 71
Hokejisti Berlin Capitals
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti Nittorps IK
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih